Onderdistrict in Indonesië
 Batangan, een onderdistrict van het regentschap Pati in de provincie Midden-Java, Indonesië
Plaats in Indonesië
 Batangan (Tanah Merah), een plaats in het onderdistrict Tanah Merah, regentschap Bangkalan van de provincie Oost-Java, Indonesië